Loksa város Észtországban
 loksa Szlovákia nyugati részén és a Dél-morvaországi régióban jellemző étel